Ngawang Norbu (Ganden tripa) (19e eeuw), een Tibetaans geestelijke en 81e Ganden tripa (ca. 1879 - ca. 1884)
Ngawang Norbu (rinpoche) (20e eeuw), een Tibetaans geestelijke en boeddhistisch leraar